

Geografia
Germania
 Seeburg – comune della Bassa Sassonia
 Seeburg – frazione del comune di Dallgow-Döberitz (Brandeburgo)
 Seeburg – frazione del comune di Seegebiet Mansfelder Land (Sassonia-Anhalt)
 Seeburg – località del comune di Mittenwalde (Brandeburgo)

Polonia
 Seeburg, oggi Jeziorany – città nel voivodato della Varmia-Masuria

Pagine correlate 
 Seeberg (disambigua)